Кумови могу бити:
 Кум, множина су кумови, види: Кумство
 Кумови (кратки филм)
 Кумови (представа)
 Кумови (ТВ серија)
 Песковите пустиње

Види још 
 Кум, вишезначна одредница